Бори́с Арка́дьевич Копе́йкин (27 марта 1946, Челябинск, РСФСР, СССР) — советский футболист (нападающий) и российский футбольный тренер.

Воспитанник юношеской команды челябинского «Трактора». За сборную СССР провёл 6 матчей. За олимпийскую сборную СССР сыграл 2 матча, забил 1 гол. Мастер спорта. Заслуженный тренер России (1990).

Карьера

Клубная 
Выступал за клубы:
 «Локомотив» Челябинск 1964—1966
 СКА Хабаровск 1967—1968
 ЦСКА 1969—1977
 ЮГВ 1978—1983

Тренерская 
На тренерской работе с 1983:
 Тренер в СДЮШОР ЦСКА 1983—1987
 Главный тренер в команде ЦСКА-2 1988
 Тренер в команде ЦСКА 1989—1993
 Главный тренер команды «Металлург» Магнитогорск 1993
 Главный тренер ЦСКА 13 августа 1993 — 5 июня 1994
 Главный тренер клуба «Пресня» Москва 2002
 Главный тренер клуба «Ташир» Калуга 2002—2003
 Главный тренер клуба «Приалит Реутов» 2009—2011

Достижения 
 Чемпион СССР 1970
 Трижды входил в число 33 лучших футболистов СССР.

Награды 
 Кавалер общественного ордена Петра Великого II степени.

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Локомотив» Челябинск
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК ЦСКА-2 Москва (1986)
Тренеры ФК «Магнитогорск»
Тренеры ФК ЦСКА Москва
Тренеры ФК «Пресня»
Заслуженные тренеры России